Le typhon Soudelor peut désigner :
 Typhon Soudelor de 2003 (T0306, 07W, Egay); a approché les Philippines, Taiwan, le Japon et la Corée du Sud.
 Tempête tropicale Soudelor de 2009 (T0905, 05W, Gorio); faible tempête tropicale qui a frappé la Chine.
 Typhon Soudelor de 2015 (T1513, 13W, Hanna); la plus forte tempête de 2015 qui a touché Taiwan et la Chine orientale.

Typhon homonyme